Ме́двей () може значити:

Медвей (Новий Південний Уельс)

Медвей (район)
 Медвей (річка)

Медвей (Нова Шотландія)

Медвей — місто, штат Мен
 Медвей — місто, штат Массачусетс

 Медвей (Огайо)